Gressy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne
Gressy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud